A Kuwait Emir Cup  é o principal torneio eliminatório do futebol masculino de Kuwait.

Resultados

Ligações externas 
 goalzz.com - Kuwait Emir Cup
 RSSSF.com - Kuwait - Lista de campeões da Copa
 Kuwait Emir Cup - Hailoosport.com (Arábico)

Copas nacionais de futebol
Competições nacionais de futebol da Ásia
Futebol do Kuwait